Москви́тин (Москви́тина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Москвитин, Александр Иванович (1898—1982) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Москвитин, Анатолий Иванович (1902—1980) — советский учёный в области электрических машин. Доктор технических наук. 
 Москвитин, Виктор Васильевич (1923—1983) — советский учёный в области механики и педагог высшей школы.
 
 Москвитин, Лука (? — около 1608) — русский купец, землепроходец, исследователь Сибири.
 Москвитин, Пётр Фёдорович (1901—1960) — советский военачальник, генерал-майор.
 Сергий (Шелонин) (в миру Москвитин Семён Михайлович) (ум. 1667) — архимандрит Русской православной церкви.
 Москвитин, Станислав Геннадьевич (род. 1972) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2013).



См. также 
 Москвитино